Курахи — покинутый аул в Галанчожском районе Чеченской Республики.

География 
Расположен недалеко от правого берега реки Гешихи, к югу от районного центра Галанчож.

Ближайшие развалины бывших аулов: на северо-востоке — аулы Очаки и Никарой на северо-западе — аулы Кереты, Бицы и Зенгали, на юго-востоке — аулы Узны и Бурты, на юге — аулы Гимрой и Мештерой, на юго-западе — аулы Нижний Кий и Верхний Кий.

История 
Аул Курахи ликвидирован в 1944 году во время депортации чеченцев. После восстановления Чечено-Ингушской АССР в 1956 году людям было запрещено селиться в данном районе.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Галанчожского района
Населённые пункты, упразднённые в 1944 году в Чечне